Гай Норбан Флак (Gaius Norbanus Flaccus) е име на римските политици:

 Гай Норбан, (Балб ?) консул 83 пр.н.е.
 Гай Норбан Флак (консул 38 пр.н.е.)
 Гай Норбан Флак (консул 24 пр.н.е.)
 Гай Норбан Флак (консул 15 г.)

Вижте също 
 Флак